Филатовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Филатовка — деревня в Петриковском районе Гомельской области.

Россия 
 Филатовка — посёлок в Бобровском районе Воронежской области.
 Филатовка — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Филатовка — село в Добровском районе Липецкой области.
 Филатовка — деревня в Любинском районе Омской области.
Филатовка — деревня в Седельниковском районе Омской области, упразднена в 1999 г.
 Филатовка — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Филатовка — деревня в Аткарском районе Саратовской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Филатовка — село в Красноперекопском районе.